Страбон  (Strabo; гръцки: Στράβων) може да се отнася за:

 Страбон (63 пр.н.е.-24 г.), древногръцки географ, историк и философ.

 Римско когномен на много фамилии
 Гай Фаний Страбон (консул 161 пр.н.е.)
 Гай Фаний Страбон, консул 122 пр.н.е.
 Гней Помпей Страбон, консул 89 пр.н.е.; баща на Помпей Велики
 Гай Юлий Цезар Страбон Вописк (130-87 пр.н.е.), оратор, писател, военен трибун 100 пр.н.е.; чичо на Гай Юлий Цезар
 Луций Сей Страбон, римски конник, управител на Египет 14–15 г.
 Луций Ацилий Страбон, суфектконсул 80 г.
 Теренций Страбон Еруций Хомул, суфектконсул 83 г.
 Гай Цецилий Страбон, суфектконсул 105 г.
 Страбон Емилиан, суфектконсул 156 г.
 Теодорих Страбон († 481 г.), източноримски военачалник от остготски произход

Други:

 Страбон (лунен кратер), кратер на Луната
 (4876) Страбон, астероид